La rue de Nantes est un odonyme faisant référence à la ville de Nantes, dans l'ouest de la France.

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Nantes, Diebolsheim
 Rue de Nantes, Strasbourg

 Haut-Rhin :
 Rue de Nantes, Mulhouse

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Nantes, Mérignac

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Nantes, Vichy

Bretagne 
 Finistère :
 Rue de Nantes, Brest

 Ille-et-Vilaine :
 Rue de Nantes, Fougères
 Rue de Nantes, La Guerche-de-Bretagne
 Rue de Nantes, Rennes
 Rue de Nantes, Saint-Jacques-de-la-Lande

 Morbihan :
 Rue de Nantes, La Roche-Bernard
 Rue de Nantes, Muzillac
 Rue de Nantes, Nivillac
 Rue de Nantes, Theix

Bourgogne 
 Saône-et-Loire :
 Rue de Nantes, Montceau-les-Mines

Centre-Val de Loire 
 Indre-et-Loire :
 Rue de Nantes, Langeais
 Rue de Nantes, Tours

 Loiret :
 Rue de Nantes, Poilly-lez-Gien

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Nantes, Paris

 Seine-et-Marne :
 Rue de Nantes, Lagny-sur-Marne
 Rue de Nantes, Mitry-Mory

 Val-de-Marne :
 Rue de Nantes, Chevilly-Larue

 Val-d'Oise :
 Rue de Nantes, Domont

 Yvelines :
 Rue de Nantes, Mantes-la-Ville

La Réunion 
 La Réunion :
 Rue de Nantes, Le Port
 Rue de Nantes, Le Tampon

Limousin 
 Moselle :
 Rue de Nantes, Ham-sous-Varsberg
 Rue de Nantes, Marange-Silvange

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Nantes, Champigneulles
 Rue de Nantes, Fléville-devant-Nancy
 Rue de Nantes, Heillecourt
 Rue de Nantes, Mont-Saint-Martin

 Meuse :
 Rue de Nantes, Saint-Mihiel

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Nantes, Toulouse

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Nantes, Lallaing
 Rue de Nantes, Lille
 Rue de Nantes, Petite-Forêt
 Rue de Nantes, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue de Nantes, Achicourt
 Rue de Nantes, Aix-Noulette
 Rue de Nantes, Billy-Montigny
 Rue de Nantes, Bruay-la-Buissière
 Rue de Nantes, Marles-les-Mines

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Nantes, Anetz
 Rue de Nantes, Arthon-en-Retz
 Rue de Nantes, Bouaye
 Rue de Nantes, Bouguenais
 Rue de Nantes, Chéméré
 Rue de Nantes, Derval
 Rue de Nantes, Indre
 Rue de Nantes, La Bernerie-en-Retz
 Rue de Nantes, La Chevallerais
 Rue de Nantes, La Chevrolière
 Rue de Nantes, La Marne
 Rue de Nantes, Le Temple-de-Bretagne
 Rue de Nantes, Legé
 Rue de Nantes, Les Sorinières
 Rue de Nantes, Machecoul
 Rue de Nantes, Notre-Dame-des-Landes
 Rue de Nantes, Petit-Mars
 Rue de Nantes, Pontchâteau
 Rue de Nantes, Pont-Saint-Martin
 Rue de Nantes, Pornic
 Rue de Nantes, Port-Saint-Père
 Rue de Nantes, Saint-Étienne-de-Mer-Morte
 Rue de Nantes, Saint-Étienne-de-Montluc
 Rue de Nantes, Saint-Jean-de-Boiseau
 Rue de Nantes, Saint-Léger-les-Vignes
 Rue de Nantes, Saint-Nicolas-de-Redon
 Rue de Nantes, Saint-Père-en-Retz
 Rue de Nantes, Sautron
 Rue de Nantes, Savenay
 Rue de Nantes, Thouaré-sur-Loire
 Rue de Nantes, Touvois
 Rue de Nantes, Treillières

 Mayenne :
 Rue de Nantes, Cossé-le-Vivien
 Rue de Nantes, Laval

 Sarthe :
 Rue de Nantes, Le Mans

 Vendée :
 Rue de Nantes, Aizenay
 Rue de Nantes, Beaulieu-sous-la-Roche
 Rue de Nantes, Beauvoir-sur-Mer
 Rue de Nantes, Challans
 Rue de Nantes, Chantonnay
 Rue de Nantes, Falleron
 Rue de Nantes, Fontenay-le-Comte
 Rue de Nantes, La Boissière-de-Montaigu
 Rue de Nantes, La Bruffière
 Rue de Nantes, La Chapelle-Palluau
 Rue de Nantes, La Garnache
 Rue de Nantes, La Mothe-Achard
 Rue de Nantes, Le Fenouiller
 Rue de Nantes, Rocheservière
 Rue de Nantes, Saint-Georges-de-Pointindoux
 Rue de Nantes, Saint-Hilaire-de-Loulay
 Rue de Nantes, Soullans

Poitou-Charentes 
 Deux-Sèvres :
 Rue de Nantes, Mauléon

Rhône-Alpes 
 Rhône :
 Rue de Nantes, Meyzieu

Nantes Rue